Just Push Play — тринадцатый студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, выпущенный 6 марта 2001 года на лейбле Columbia Records.

Первый сингл альбома, «Jaded», попала в Top 10 в США и в мире. 
Синглы «Fly Away from Here»,«Sunshine», и «Just Push Play» также попали в чарты.

Через месяц после выпуска,альбом достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен платиновый статус  от RIAA за тираж более 1 000 000 экземпляров в апреле 2001 года.

Список композиций

Примечания

Литература

Ссылки 
 Just Push Play на discogs.com

Альбомы Aerosmith
Альбомы, спродюсированные Марком Хадсоном
Альбомы, спродюсированные Стивеном Тайлером
Альбомы, спродюсированные Джо Перри
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке